Мариамполь — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мариамполь — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Мариамполь — хутор в Вороновском районе Гродненской области.

Литва 
 Мариамполь — устаревшее русское название города Мариямполе.

Россия 
 Мариамполь (Крым) — название бывшего греческого поселения в Крыму под Бахчисараем. Ныне — урочище Мариам-Дере.

Украина 
 Мариамполь — до 1946 г. название села Маринополь в Никопольском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Мариямполис
 Мариямполь